

Маніту — місто, штат Оклахома
 Маніту — переписна місцевість, штат Кентуккі